Georg Erler ist der Name folgender Personen:

* Georg Erler (Historiker) (1850–1913), deutscher Historiker
 Georg Erler (Künstler) (1871–1950), deutscher Maler, Grafiker und Radierer
 Georg Erler (Jurist) (1905–1981), deutscher Jurist und Hochschullehrer